Acquiescenza – in medicina, adesione del paziente, dopo consulenza del medico, ad una terapia
 Acquiescenza – definizione inerente al diritto internazionale
 Acquiescenza – istituto giuridico, comune all'ambito processual civilistico ed amministrativistico